Als Zentraleinheit (ZE) bezeichnet man in der Informatik den Teil eines Computersystems, der die anderen Teile kontrolliert und steuert. Insbesondere wird die Bezeichnung Zentraleinheit zur Abgrenzung von Peripheriegeräten benutzt. Die Bezeichnung ist jedoch stark vom betrachteten Kontext abhängig: ob zum Beispiel ein einzelner Mikrochip oder ein ganzer PC als Zentraleinheit betrachtet wird, hängt davon ab, mit welcher Granularität man das System betrachtet. Typischerweise wird die Bezeichnung, je nach Kontext, für folgende Systeme verwendet.

 Auf der Ebene der Rechnerarchitektur ist mit Zentraleinheit meist die Central Processing Unit gemeint. Der Arbeitsspeicher wäre dann zum Beispiel bereits Teil der Peripherie. Meist wird dann aber nicht von Zentraleinheit sondern von Hauptprozessor gesprochen.
 Häufig wird auch die Einheit von CPU, Hauptplatine, Hardwareschnittstellen und manchmal auch dem Arbeitsspeicher als Zentraleinheit bezeichnet. Festplatten, Bildschirm, Tastatur und Ähnliches gehören dann zur Peripherie. Pragmatisch wird das manchmal (besonders in der Verwaltung) auch so ausgeweitet, dass alles, was im Gehäuse des Computers integriert ist, als Teil der Zentraleinheit verstanden wird (also vor allem auch die Festplatten).
 In einem aus mehreren Computern aufgebauten System nennt man auch einen ganzen Computer (samt Peripheriegeräte), der die anderen steuert, die Zentraleinheit.

Rechnerarchitektur